Koszarawa (plaats), plaats in Polen
 Koszarawa (gemeente), gemeente in Polen